Path of Destruction (film), een televisiefilm uit 2005.
Path of Destruction (Thunderbirds), een aflevering van de televisieserie Thunderbirds.
Star Wars: Darth Bane: Path of Destruction, een Star Wars roman.